Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 23. bis 30. Juli 2021 auf dem Yumenoshima Park Archery Field ausgetragen. Es nahmen 64 Athletinnen an diesem Wettbewerb teil.

Titelträger

Austragungsformat 
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen unterteilte sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil war die Platzierungsrunde, welche die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jede Schützin hatte insgesamt 72 Pfeile um auf die Zielscheibe zu schießen. Es wurden alle Punkte zusammenaddiert und mittels dieser die Rangliste erstellt. In diesem Teil des Wettkampfes konnten auch Rekorde aufgestellt werden und vor den Olympischen Spielen 2020 waren die folgenden Rekorde aktuell: 

Den zweiten Teil bildete die Eliminationsrunde, welche im K.-o.-System ausgeführt wurde. Dabei wurden vier Gruppen gebildet. Die Paarungen der Bogenschützinnen ergaben sich aus der vorangegangenen Platzierungsrunde, so trat die Erstplatzierte gegen die Bogenschützin auf Platz 64 an, die Zweitplatzierte gegen die Bogenschützin auf Platz 63 und so fort. Jede Schützin schoss eine Serie von drei Pfeilen. Die Gewinnerin der Serie erhielt zwei Punkte, bei Gleichstand gab es einen Punkt. Es wurden maximal fünf Serien geschossen. Die Schützin, die zuerst sechs Punkte erzielte, zog in die nächste Runde ein. Stand es nach fünf Serien immer noch unentschieden, wurde ein Entscheidungsschuss abgegeben, der über Sieg und Niederlage entschied.

Zeitplan 
 Platzierungsrunde: 23. Juli 2021, 9:00 Uhr (Ortszeit)
 1. Runde: 27./28./29. Juli 2021, je ab 9:56 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 27./28./29. Juli 2021, je ab 10:35 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 30. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 30. Juli 2021, 14:45 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 30. Juli 2021, 15:45 Uhr (Ortszeit)
 Bronzefinale: 30. Juli 2021, 16:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 30. Juli 2021, 16:45 Uhr (Ortszeit)

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Eliminationsrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Weblinks 
 Bogenschießen auf der offiziellen Website der Spiele

Einzel Frauen
Frauenschießsportwettkampf